Ambato Boeny (district), een district van Madagaskar
Ambato Boeny (stad), de hoofdplaats van dit district